Brisbane ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Brisbane, Hauptstadt Queenslands, Australien
 Brisbane (Mondkrater), ein Mondkrater
 Brisbane River, ein Fluss in Australien
 Brisbane Heights, Hochland auf Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brisbane (Illinois)
 Brisbane (Kalifornien)
 Brisbane (North Dakota)

Brisbane ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Brisbane (1809–1890), amerikanischer Autor und Theoretiker
 Arthur Brisbane (1864–1936), amerikanischer Reporter und Redakteur
 Charles Brisbane (1769–1829), britischer Admiral und Gouverneur der Karibikinsel St. Vincent
 Matthew Brisbane (1787–1833), britischer Seefahrer und Entdecker, siehe auch: Brisbane Point
 Thomas Brisbane (1773–1860), Gouverneur des australischen Bundesstaats New South Wales

Sonstiges:
 Brisbane (Schiff, 1911), ein ehemaliges Frachtschiff der DADG
 einen Hauptprozessor von AMD, siehe Athlon_64_X2#Brisbane
 Influenza-A-Virus des Subtypus H3N2
 HMAS Brisbane (D41), Lenkwaffenzerstörer der australischen Marine (Stapellauf 1963)

Siehe auch:
 Brisbin